

Sigle 
 Active Radar Homing – tipo di guida del missile

Codici 
 ARH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Arcangelo-Talagi (Russia)
 arh – codice ISO 639-3 della lingua aruaca